Западная область (Западный регион, ) — административная область (регион) Уганды. (См. ). Площадь — 49 599 км². Численность населения — 6 417 449 человек (2002 г.). Административный центр — город Мбарара.

Административное деление 
Область на момент проведения переписи населения 2002 года включала 19 округов (districts). По состоянию на июль 2010 г. в Западной области входило 26 округов (из 111 по стране).

На территории области частично располагается озеро Эдуард.

См.: 

Крупные города:
Мбарара — 69 208 чел. (2002 г.), 90 104 чел. (2008 г.) — округ Мбарара
Касере — 53 446 чел. (2002 г.), 84 930 (2008 г.) — округ Касере
Кабале — 45 757 чел. (2002 г.), 56 357 (2008 г.) — округ Кабале
Хоима — 31 630 чел. (2002 г.), 49 015 (2008 г.) — округ Хоима
Форт-Портал — 40 605 чел. (2002 г.), 44 591 (2008 г.) — округ Кабароле

Ссылки 
Административная карта Уганды по состоянию на июль 2010 года (Ministry of Local Government. Latest Map of Uganda July 2010)

Примечания